Lophochernes är ett släkte av spindeldjur. Lophochernes ingår i familjen tvåögonklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåögonklokrypare
Lophochernes